Die Curling-Europameisterschaft 2009 der Männer und Frauen fand vom 5. bis 12. Dezember in Aberdeen in Schottland statt.

Titelverteidiger bei den Männern war Schottland und bei den Frauen die Schweiz.

Bei den Männern hat das Team Schweden mit den Spielern (Skip Niklas Edin), (Third Sebastian Kraupp), (Second Fredrik Lindberg), (Lead Viktor Kjäll) und (Alternate Oskar Eriksson) die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team aus der Schweiz und dritter das Team Norwegen.

Bei den Frauen hat das Team Deutschland mit den Spielerinnen (Skip Andrea Schöpp), (Third Mélanie Robillard), (Second Monika Wagner), (Lead Corinna Scholz) und (Alternate Stella Heiß) nach elf Jahren wieder die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team aus der Schweiz und dritter das Team Dänemark.

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.

Spielzeiten 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit (UTC+0), die Differenz zur mitteleuropäischen Zeit beträgt eine Stunde.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin 

Draw 1: Samstag, 5. Dezember, 08:00

Draw 2: Samstag, 5. Dezember, 16:00

Draw 3: Sonntag, 6. Dezember, 09:00

Draw 4: Sonntag, 6. Dezember, 19:00

Draw 5: Montag, 7. Dezember, 14:00

Draw 6: Dienstag, 8. Dezember, 08:00

Draw 7: Dienstag, 8. Dezember, 16:00

Draw 8: Mittwoch, 9. Dezember, 09:00

Draw 9: Mittwoch, 9. Dezember, 19:00

Tie-Breaker:
Zur Ermittlung des vierten Halbfinalisten muss ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden.

Donnerstag, 10. Dezember, 12:00

Zwischen  und  gab es ein Spiel um den 8. Platz. Der Sieger vermied das Relegationsspiel um den Platz für die Curling-Weltmeisterschaft 2010.

Donnerstag, 10. Dezember, 12:00

Playoffs 

Erster gegen Zweiter Donnerstag, 10. Dezember, 20:00

Dritter gegen Vierter: Donnerstag, 10. Dezember, 20:00

Halbfinale: Freitag, 11. Dezember, 14:00

Finale: Samstag, 12. Dezember, 13:30

Endstand

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen 

* Angelina Jensen ist der Skip, spielt aber als Second; D. Dupont spielt die Steine des Third und M. Dupont spielt die Steine des Skips.

Round Robin 

Draw 1: Samstag, 5. Dezember, 12:00

Draw 2: Samstag, 5. Dezember, 20:00

Draw 3: Sonntag, 6. Dezember, 14:00

Draw 4: Montag, 7. Dezember, 09:00

Draw 5: Montag, 7. Dezember, 19:00

Draw 6: Dienstag, 8. Dezember, 12:00

Draw 7: Dienstag, 8. Dezember, 20:00

Draw 8: Mittwoch, 9. Dezember, 14:00

Draw 9: Donnerstag, 10. Dezember, 08:00

Tie-Breaker: Donnerstag, 10. Dezember, 15:00

Playoffs 

Erster gegen Zweiter: Donnerstag, 10. Dezember, 20:00

Dritter gegen Vierter: Donnerstag, 10. Dezember, 20:00

Halbfinale: Freitag, 11. Dezember, 19:00

Finale: Samstag, 12. Dezember, 10:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2009

Weblinks 
 Website des Veranstalters

2009
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Aberdeen
Curling (Vereinigtes Königreich)